Зари́нский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Алтайском крае России.

Административный центр — город Заринск (в состав района не входит), расположенный в 110 км от Барнаула.

История 
4 февраля 1924 года в соответствии с постановлением ВЦИК на территории Алтайской губернии был создан 41 район, в том числе Чумышский район, в состав которого вошли: Чумышская волость с центром в с. Сорокино, Хмелёвская волость с центром в с. Хмелёвка, Мариинская волость с центром в с. Жуланиха.

В 1932 году район был переименован в Сорокинский.

В 1979 году Сорокинский район переименован в Заринский по имени первой коммуны и в память о погибших коммунарах. Административный центр перенесён в Заринск; с. Сорокино вошло в состав города, став его Северным микрорайоном.

География 
Заринский район расположен в северо-восточной части края граничит с Залесовским, Первомайским, Косихинским, Кытмановским и Тогульским районами Алтайского края, а также Кемеровской областью.

На территории района имеются месторождения для добычи и производства цемента, кирпича: кирпичных суглинков, керамзитовых глин, минеральных красок, строительного камня (щебня), известняков (в том числе цементных). Также в районе имеется месторождение золота. Климат континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм. По территории района протекает река Чумыш. Почвы — чернозёмы, серые лесные. Растут — пихта, ель, кедр, берёза, осина. Обитают — лось, косуля, лиса.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Заринский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 20 административно-территориальных образований — 20 сельсоветов.

Заринский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 20 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2007 году Новокопыловский и Смирновский сельсоветы объединены в Новокопыловский сельсовет

Населённые пункты 
В Заринском районе 50 населённых пунктов:

Упразднённые населенные пункты:

 2000 г. — село Крутое.

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Растениеводство, животноводство. На территории района находится крупнейший в крае коксохимический завод; предприятия переработки сельскохозяйственного сырья; лесодобывающие и лесоперерабатывающие предприятия; цементный завод.
В посёлке Голуха расположен цементный завод, крупнейший в крае.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная трасса «Заринск — Бийск», а также железнодорожная магистраль, связывающая Алтай с Кузбассом.

Примечания

Ссылки 
 Заринский район на сайте краевой администрации 
 

Районы Алтайского края